Betty Jo Trimble, plus connu sous le nom Bjo (, « Biidjow ») (née Betty JoAnne Conway le ), est une personnalité du fandom de la science-fiction américaine. Présente dans le milieu depuis 1952, elle a écrit plusieurs ouvrages consacrés à Star Trek. Elle a fait partie de la première promotion des prix Inkpot en 1974.

Elle s'est notamment distinguée dans les années 1960 lors de la campagne « Save Star Trek », qui a permis de prolonger la série sur une troisième saison et de ne pas l'arrêter à l'issue de la deuxième saison.

Sources

Liens externes 
 

Naissance en août 1933
Lauréat du prix Inkpot
Fans de Star Trek